Die 2. Badminton-Weltmeisterschaft fand vom 27. Mai bis 1. Juni 1980 in Jakarta, Indonesien, statt. Die Endspiele wurden am 1. Juni 1980 ausgetragen. Folgend die Ergebnisse im Herrendoppel.

Vorrunde

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Weblinks 
 https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Page/straitstimes19800528-1.1.26

1980 Herrendoppel
Weltmeisterschaft 1980
Weltmeisterschaft